Il gruppo dell'idromagnesite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'idromagnesite 
 Dypingite
 Idromagnesite
 Widgiemoolthalite

Note 

Idromagnesite